Caloncoba är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Caloncoba ingår i familjen Achariaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Caloncoba